Takāb kan syfta på följande platser:

Iran 

 Takāb (kommunhuvudort i Iran), Västazarbaijan, 
 Takāb Bandān, ort, Khuzestan, 
 Shahrestān-e Takāb, kommun, Västazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar